black ice har flere betydninger:
 Islag der er svært at se.
 Black Ice (album)
 Black Ice (bog) – en bog skrevet af Matt Dickinson.